Kambove kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Kambove, Haut-Katanga, 
 Kambove (territorium), Haut-Katanga, 
 Kambove (gruva), Haut-Katanga,